Imię i nazwisko Ronald Harris nosili lub noszą m.in.:

 Ron Harris (ur. 1944) – angielski piłkarz
 Ronald Allen Harris (ur. 1947) – amerykański bokser, medalista olimpijski z 1964
 Ronald Woodson Harris (ur. 1948) – amerykański bokser, mistrz olimpijski z 1968
 Ronald Harris, Ron Harris (ur. 1960) – amerykański wrestler, brat bliźniak Donalda